Émile Pobéguin (1879-19?), géographe et explorateur français ;
 Charles-Henri Pobéguin (1856-1951), explorateur français.